Het Wijd (Langelille) (Et Wiede), een meer in de provincie Friesland bij Langelille
 Het Wijd (Molkwerum) (It Wiid), een kanaal in de provincie Friesland bij Molkwerum
 Het Wijd (Sneek) (It Wiid), een kanaal in de provincie Friesland bij Sneek en Oppenhuizen
 Eernewoudster Wijd (It Wiid), een meer in de provincie Friesland bij Eernewoude
 Het Wijde (Et Wiede), een meer bij Oldemarkt (provincies Friesland en Overijssel)